Араузионские соборы (Оранжские соборы) поместные соборы галльской церкви, проходившие в Араузионе (ныне Оранж).

 Первый Араузионский собор, состоявшийся 8 ноября 441 года. В соборе участвовало 17 епископов. Председателем собора был Иларий, епископ Арелатский. Собор принял 30 правил, касающихся порядка совершения таинств (прав. 1-4; 12-17), права церковного убежища (прав. 5-6), взаимоотношений епископов разных кафедр (прав. 8-11), браков священнослужителей (прав. 22-25), положения оглашенных (прав. 18-20), епископов (прав. 21-30), диаконисc (прав. 26), вдовиц и дев (прав. 27-28). Правила Первого Араузионского собора были подтверждены решением Арелатского собора 443 года.
 Оранжский собор (529), на котором было осуждено полупелагианство.

См. также 
 Пелагианство
 Августинизм

Литература 
 Canons of the Second Council of Orange. A.D. 818, London, 1882
 J. Sirmond, Concilia antiqua Gallia, i. 70 sqq., Paris, 1829.

Ссылки 
 Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio. Tomus 6 / in qua praeter ea quae Phil. Labbeus et Gabr. Cossartius; et novissime Nicolaus Coleti in lucem edidere, ea omni … р. 433. Документы Первого Араузионского собора (латынь)
 БЛАГОДАТЬ, ПОЛУПЕЛАГИАНСТВО. Православная энциклопедия
 Аравсионские соборы. Православная энциклопедия
 Hefele,Conciliengeschichte (1869) ii. 291—295, 724 sqq.

Еретические течения в христианстве
Христианское богословие
Церковные соборы V века